Windberg heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Windberg, Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Ortsteile:
 Windberg (Krautheim), Wüstung im Stadtteil Gommersdorf von Krautheim (Jagst), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Windberg (Mönchengladbach), Stadtteil in Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Windberg (Gemeinde St. Valentin), Ortsteil der Stadtgemeinde St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Windberg (Gemeinde Sonntagberg), Ortsteil der Gemeinde Sonntagberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Windberg (Gemeinde Kirchham), Ortschaft der Gemeinde Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Baulichkeiten:
 Burg Windberg,  abgegangene Burg bei Windberg in Niederbayern
 Kloster Windberg,  Prämonstratenserkloster in Windberg in Niederbayern

Berge und Erhebungen:

 Windberg (Schneealpe) (1903 m), höchster Gipfel der Schneealpe in den Mürzsteger Alpen, Steiermark
 Windberg (Mangfallgebirge) (1188 m), im Mangfallgebirge nahe Abwinkl (Bad Wiessee), Landkreis Miesbach, Bayern
 Windberg (Sengsengebirge) (1158 m), Vorberg des Sengsengebirges bei Molln und Klaus im Steyrtal, Oberösterreich 
 Windberg (Erzgebirge) (627,5 m), im Westerzgebirge bei Lenkersdorf (Zwönitz), Erzgebirgskreis, Sachsen
 Windberg (Rhön) (608,3 m), in der Rhön bei Klings (Kaltennordheim), Wartburgkreis, Thüringen
 Windberg (Ilm-Saale-Platte) (484,1 m), in der Ilm-Saale-Platte bei Barchfeld (Kranichfeld), Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Windberg (Vogelsberg) (397,3 m), im Vogelsberg bei der Eichelsachsener Siedlung Am Hirzberg (Schotten), Vogelsbergkreis, Hessen
 Větrník (394,2 m), bei Dražovice, Bezirk Vyškov, Region Jihomoravský, Tschechien
 Windberg (Freital) (352,1 m), bei Freital, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Windberg (Nordthüringer Hügelland) (273,5 m), im Nordthüringer Hügelland bei Kehmstedt, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Windberg (Hümmling) (73 m), im Hümmling bei Werpeloh, Landkreis Emsland, Niedersachsen

Windberg ist der Name folgender Personen:
 Alber von Windberg († um 1200), bayerischer Geistlicher
 Wilhelm von Windberg († 1145), Einsiedler und Mystiker

Siehe auch:
 Vindberget
 Windberge
 Windbergen
 Windeberg